Odbojkaški klub "Marina Kaštela" (OK "Marina Kaštela"; Marina Kaštela; Marina - Kaštela) je ženski odbojkaški klub iz Kaštel Gomilice, Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2020./21. "Marina Kaštela" se natječe u "Superligi", najvišoj ligi odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene.

O klubu 
OK "Marina Kaštela" je nastala 2000. godine iz odbojkaške sekcije Osnovne škole "kneza Trpimira", koja obuhvaća područje Kaštel Gomilice i Kaštel Kambelovca. Prvi naziv kluba je bio "ISS" (kao sjedište se navodio i Kaštel Kambelovac). U sezoni 2000./01. klub se počeo natjecati u "2. HOL - Jug". 2001. godine klub mijenja ime u "Marina Gričić", a 2003. u "Marina Kaštela".  
Od 2004./05. do 2009./10. su članice "Prve B hrvatske lige", a naredne sezone su članice "Prve hrvatske lige", koju osvajaju i ulaze u najvišu ligu - "Prvu A ligu", u kojoj s već dulje natjecao najboli kaštelanski klub - "Kaštela" iz Kaštel Starog. Klub je uskoro postao jedaon od vodećih hrvatskih klubova, te u sezoni 2016./17. osvaja "Superligu" (novi naziv "1. A lige"), te je također 2016. i 2017. godine osvojio jedan kup i dva superkupa Hrvatske  
Pri klubu također djeluju i rezervna ekipa, te mlađe kategorije poput juniorki, kadetkinja i mlađih.  
Klub za utakmice koristi Gradsku dvoranu "Kaštela" u Kaštel Starom, dok za treninge koristi preuređen prostor nekadašnjeg kina "Jugovinil" u Kaštel Gomilici.  
U sezoni 2016./17. "Marina Kaštela" su se natjecala u CEV Challenge kupu.

Uspjesi 
 Superliga / 1. A liga / 1. liga 
 prvakinje: 2016./17. 
 doprvakinje: 2013./14., 2017./18., 2020./21., 2021./22.   
 poluzavršnica / 3. mjesto: 20174./15., 2015./16., 2019./20. 

 Prva / Prva B hrvatska liga (II. stupanj) 
 prvakinje: 2010./11. 
 drugoplasirane: 2009./10. 

 1. B HOL - Jug 
 drugoplasirane: 2015./16.,  2019./20. 

 2. HOL - Jug / 2. A HOL - Jug 
 prvakinje: 2016./17.   
 drugoplasirane: 2003./04. 

 Kup Hrvatske / Kup Snježane Ušić 
 pobjednice: 2016./17., 2021./22.  
 drugoplasirane: 2014., 2015. 

 Hrvatski superkup 
 pobjednik: 2016., 2017. 

  - rezervna ekipa

Pregled plasmana po sezonama 

 Rezervna ekipa

Poznate igračice

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 Kaštel Gomilica

Vanjske poveznice 
 sport.marina-kastela.hr/okk, Hrvatski odbojkaški klub Marina Kaštela 
 OK Marina Kaštela, facebook stranica 
 natjecanja.hos-cvf.hr, OK MARINA KAŠTELA 
 z.superliga.hr, OK MARINA KAŠTELA 
 natjecanja.hos-cvf.hr, DVORANE - GD Kaštela 
 ossdz.hr, OK MARINA KAŠTELA 
 sofascore.com, OK Marina Kaštela (International) 
  cev.eu, Marina KAŠTELA 
 sportilus.com, ODBOJKAŠKI KLUB MARINA - KAŠTELA

Izvori 
 
 sport.marina-kastela.hr/okk, Klub, pristupljeno 7. siječnja 2021. 
 sport.marina-kastela.hr/okk, Rezultati, pristupljeno 7. siječnja 2021. 
  women.volleybox.net, OK Marina Kaštela, pristupljeno 7. siječnja 2021. 
 poslovna.hr, ODBOJKAŠKI KLUB MARINA - KAŠTELA 
 fininfo.hr, OK "MARINA KAŠTELA"  
 bisnode.hr, ODBOJKAŠKI KLUB "MARINA - KAŠTELA" 
   

 

Hrvatski ženski odbojkaški klubovi
Kaštel Gomilica
Marina